«Максим Горький» — лёгкий крейсер, головной корабль проекта 26-бис. Заложен 20 декабря 1936 года, спущен на воду 30 апреля 1938 года. 22 марта 1944 года крейсер был награждён орденом Красного Знамени. Исключён из состава флота 18 апреля 1959 года.

История строительства 
Главный строитель — Н. Ф. Мучкин, затем В. С. Боженко. При строительстве обозначение крейсера — «заказ № 270». С 22 по 24 сентября 1939 года крейсер совершил первый выход в море. Ответственным сдатчиком от завода-строителя был М. М. Михайловский. С 14 октября по 1 ноября 1939 года корабль прошёл заводские ходовые совмещенные с государственными испытания. Весь цикл испытаний, совмещённый с установкой оружия и вспомогательных систем, был завершён 25 октября 1940 года.

В ходе строительства имело место несколько несчастных случаев:
 2 сентября 1939 года во время стоянки в доке после митинга обвалилась сходня. Погибло 37 человек;
 9 декабря 1939 года военпред и представитель завода погибли от удушья в цистерне авиационного топлива, где проверяли противопожарную систему;
 4 июня 1940 года в море на ходу вырвало прокладку фланца паропровода, ошпарило 5 человек.

Особенности конструкции 
Строился по откорректированному проекту 26. Главным конструктором был назначен Анатолий Иоасафович Маслов. Отличался от прототипа, крейсера «Киров», по следующим параметрам:
 Толщина брони борта, траверсов и лобовых плит башен ГК была увеличена до 70 мм;
 Несколько усилена малокалиберная зенитная артиллерия;
 Четырехногая фок-мачта заменена башенноподобной (для уменьшения вибрации КДП), реконструирована передняя надстройка (высота КДП 20 м вместо 26 на прототипе);
 Запас топлива увеличен до 1310 т;
 Запас авиабензина уменьшен до 4,8 т;
 Установлена отечественная катапульта ЗК-1 производства Ленинградского завода подъёмно-транспортного оборудования имени С. М. Кирова (главный конструктор Бухвостов);
 Установлена система приборов управления стрельбой (ПУС) «Молния-АЦ»;
 Установлены усовершенствованные МПУАЗО «Горизонт-2» с ЗАС «Горизонт-2»;
 Пост УКВ связи перенесён на 4 ярус.

Боевая служба 

13—14 декабря 1940 года перебазирован из Кронштадта в Таллин. 14 июня 1941 перешел в Усть-Двинск.

23 июня 1941 года, прикрывая минные постановки, крейсер подорвался на мине вблизи маяка Тахкуна, в точке с координатами  и потерял носовую оконечность по 47 шпангоут. Благодаря сохранившей герметичность траверзной переборке на 61-м шпангоуте смог своим ходом дойти до острова Вормси. После установки пластыря сооружения фальшноса из дерева и парусины, выгрузки боеприпаса 1 и 2 башен ГК и 6 боевых зарядных отделений торпед в составе каравана из трех эсминцев, спасательного судна, буксира и дивизиона БТЩ «Максим Горький» своим ходом пришел в Таллин. 27 июня перешёл, используя маршрут через пролив Хайлода, в Кронштадт, где вошел в док имени Велещинского. После осмотра представителями завода № 189 было решено восстановить крейсер, построив на стапеле завода, а затем пристыковав в Кронштадтском доке новую носовую оконечность. Работы, с использованием материалов от строящихся крейсеров проекта 68, удалось завершить всего за 43 дня. В ходе ремонта была снята катапульта, а 45-мм пушки 21-К были заменены на 10 автоматов 70-К.

18 августа 1941 года корабль встал в Лесной гавани, 24 августа своим ходом по Морскому каналу перешел в Хлебную гавань. Участвовал в отражении многочисленных авианалётов и сентябрьского штурма Ленинграда, получил восемь попаданий тяжелых снарядов и был переведён к Железной стенке торгового порта вблизи устья Фонтанки, где на нём производился ремонт. Затем корабль, меняя позиции, участвовал в обороне и прорыве блокады Ленинграда в составе 2-й группы, базировавшейся в Торговом порту.

В июне 1944 года крейсер «Максим Горький» в составе 4-й артиллерийской группы поддерживал огнём своих орудий наступление частей Красной Армии на выборгском направлении, уничтожая укрепления линии Маннергейма.

Всего за годы войны по береговым целям израсходовал 2311 180-мм (более 2,5 боекомплекта) (256 на ствол) и 582 100-мм снарядов. Живучесть главного калибра оказалась выше расчётной: максимальный расстрел стволов (лейнеров) главного калибра не превысил 30 %, а универсального — 44 %.

С 25 февраля 1946 года в составе эскадры Южно-балтийского флота (позднее 4-й ВМФ), базировался на Лиепаю, затем на Балтийск. В декабре 1950 года на корабле (командир — капитан 2-го ранга П. М. Гончар) проводились испытания первого советского корабельного вертолета Ка-10.

Летом 1953 года крейсер «Максим Горький» перешёл в Кронштадт, чтобы осенью встать на капитальный ремонт и модернизацию. 16 июня его включили в состав кораблей Кронштадтской военно-морской крепости. В декабре встал на капремонт и модернизацию на завод № 194. 17 февраля 1956 года корабль был выведен из боевого состава КБФ и переформирован в опытовый крейсер, а 18 апреля 1959 года исключен из состава ВМФ и передан на слом.

Командиры 
  Г. В. Жуков (1937 — 1939)
 А. Н. Петров (1939 — 1942).
 И. Г. Святов (1942—1943)
 А. Г. Ванифатьев (1943—1944)
 И. П. Соловьёв (1944—1946)
 Г. С. Абашвили (1946—1948)
 Г. П. Негода (1948—1949)
 П. М. Гончар (1949—1951)

В художественной литературе 
В рассказе Михаила Веллера «Легенда о морском параде» описываются вымышленные события на борту крейсера «Свердлов», обозначенном как однотипный крейсеру «Киров». Можно только догадываться, что прообразом для его рассказа стал крейсер «Максим Горький», действительно участвовавший в параде 7 ноября 1947 года.

См. также 
 Крейсера проекта 26

Примечания

Литература 
 «История отечественного судостроения» под ред. акад. И. Д. Спасского СПб.:Судостроение 1996 — в 5 томах — том 4 ISBN 5-7355-0517-3;
 «Морская коллекция» (Приложение к журналу «Моделист-Конструктор») № 2 за 2003 год — Крейсера типа «Максим Горький»;
 
 А. И. Сорокин, В. Н. Краснов, «Корабли проходят испытания», Ленинград: Судостроение, 1982;
 Л. С. Шапиро, «Самые быстрые корабли», Ленинград, 1981 г.

Ссылки 
 Фотогалерея

Военные корабли и суда Балтийского завода
Крейсера проекта 26-бис
Объекты, названные в честь Максима Горького